Spironemidae — родина гетеротрофних джгутикових мікроорганізмів, що належать до групи Hemimastigophora. Розміри і форма варіюють від еліпсоїдної Hemimastix amphikineta (14 × 7 μm) до червеподібної Spironema terricola (43 × 3 μm). Аналіз геному, здійснений у листопаді 2018 року показав, що ці організми є окремою гілкою еукаріот і є сестринською до групи Diaphoretickes.

Таксономія 
 Ряд Hemimastigida Foissner, Blatterer & Foissner 1988 [Hemimastigophora Foissner, Blatterer & Foissner 1988 sensu Cavalier-Smith 1993; Hemimastigea Foissner, Blatterer & Foissner 1988; Hemimastigidea]
 Родина Spironemidae
 Рід Hemimastix Foissner, Blatterer & Foissner, 1988
 Вид Hemimastix amphikineta Foissner, Blatterer & Foissner, 1988
 Вид Hemimastix kukwesjijk Eglit & Simpson, 2018
 Рід Stereonema Foissner & Foissner, 1993 non Kützing 1836
 Вид Stereonema geiseri Foissner & Foissner, 1993
 Рід Spironema Klebs, 1893 non Vuillemin 1905 non Leger & Hesse 1922 non Rafinesque 1838 non Hochst. 1842 non Lindley 1840 non Meek 1864; Spironematella Silva 1970]
 Вид Spironema multiciliatum Klebs, 1893 [Spironematella multiciliata (Klebs 1983) Silva 1970]
 Вид Spironema terricola Foissner & Foissner, 1993 [Spironematella goodeyi (Foissner & Foissner 1993)]
 Вид Spironema goodeyi Foissner & Foissner, 1993 [Spironematella terricola (Foissner & Foissner 1993)]
 Рід Paramastix Skuja 1948
 Вид Paramastix lata Skuja 1956
 Вид Paramastix minuta Skuja 1964
 Вид Paramastix conifera Skuja 1948
 Вид Paramastix truncata Skuja 1948

Джерела 

Еукаріоти incertae sedis